Nova Soure kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Nova Soure (ort), Bahia, 
 Nova Soure (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar